Scalpellum är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1818. Scalpellum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Scalpellum